Potter is een Nederlandse achternaam die van oorsprong verwijst naar het beroep van pottenbakker.

 potter (schip) - scheepstype

Plaatsen 
 Potter (Nebraska)
 Potter (Wisconsin)

Personen 
 Cipriani Potter - Engels pianist, componist en muziekpedagoog
 Beatrix Potter - Brits schrijfster en illustratrice van kinderboeken
 Dennis Potter - Brits scenarioschrijver
 Louis de Potter - Belgisch politicus en journalist
 Paulus Potter - Nederlands kunstschilder
 Pieter Symonsz. Potter - Nederlands schilder en tekenaar
 Jan Jansz. Potter (landmeter) - Nederlands landmeter en notaris

In fictie:
 Harry Potter (boekenreeks) - reeks fantasieboeken van de Britse schrijfster J.K. Rowling
 Familie Potter - familie uit de Harry Potter-boeken

Zie ook 
 Syndroom van Potter - nieraandoening